Васи́лий Васи́льевич О́сипов:
 Осипов, Василий Васильевич (1879—1942) — советский оперный певец, вокальный педагог.
 Осипов, Василий Васильевич (1920—1989) — Герой Советского Союза.